Мрясово — название населённых пунктов в России:

 Мрясово — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Мрясово — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.